Petka je lahko:
 Petka, Lazarevac (Srbija)
 Petka (Srbija)